Het wereldkampioenschap superbike van Anderstorp 1991 was de zevende ronde van het wereldkampioenschap superbike 1991. De races werden verreden op 11 augustus 1991 op de Scandinavian Raceway nabij Anderstorp, Zweden.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1991
Anderstorp